Tilbrook (motorfiets)
 Tilbrook (Cambridgeshire)